Вуде Аялев — легкоатлетка.
 Хивот Аялев — легкоатлетка.